Головко́ — поширене українське прізвище.

Відомі носії

А 
 Головко Анатолій Григорович ( 1952) — директор товариства «Гайчур». Герой України.
 Головко Анатолій Іванович ( 1954) — міністр промислової політики України з 2006—2007.
 Головко Анатолій Миколайович ( 1961) — доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН України, заслужений діяч науки та техніки України
 Головко Анатолій Олександрович (1975—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Головко Андрій Васильович (1897—1972) — український письменник, критик.
 Головко Арсеній Григорович (1906—1962) — радянський адмірал, командувач Північним флотом СРСР за часів війни.

Б 
 Головко Борис Олександрович (1928—1992) — український художник-оформлювач, заслужений майстер народної творчості УРСР.

В 
 Головко Вадим Валерійович ( 1991) — український актор театру і кіно.
 Головко Валерій Анатолійович ( 1965) — український політик, народний депутат України.
 Головко Валерій Григорович (1972—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Головко Віктор Олександрович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України.
 Головко Володимир Володимирович — старший ординатор клініки Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь», полковник медичної служби, заслужений лікар України.
 Головко Володимир Леонідович (1981—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Головко Володимир Петрович (1942—2002) — український живописецьі педагог.

Г 
 Головко Григорій Володимирович (1900–1982) — український архітектор. Лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки.

Д 
 Головко Дмитро (хорунжий) (? — ? 1919/1920) — хорунжий Армії УНР, Лицар Залізного хреста.
 Головко Дмитро Андрійович (1933) — український поет, прозаїк і краєзнавець.
 Головко Дмитро Борисович (1976—2015) — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Головко Дмитро Федорович (1905—1978) — український художник кераміки.

І 
 Головко Ігор Олегович — старший сержант Збройних сил України, кавалер орденів «За мужність» ІІ і ІІІ ступенів.

М 
 Головко Микола Арсентійович (1930—1986) — українській аграрій, Герой Соціалістичної Праці.
 Головко Микола Максимович (1937—2004) — футболіст донецького «Шахтаря» у 1960-69. Заслужений тренер України
 Головко Мирослав Федорович (1943) — український фізик
 Головко Михайло Йосифович (*1983) — український політик, народний депутат України.

Н 
 Головко Наталія Олександрівна — заслужений працівник соціальної сфери України

О 
 Головко Олег Федотович (*1940, Рахни-Собові)  — поет.
 Головко Олександр
 Головко Олександр Борисович (історик) (* 1952) — український історик
 Головко Олександр Борисович (футболіст) (*1972, Херсон) — український футболіст та футбольний тренер.
 Головко Олександр Валерійович (1986—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Головко Олександр Іванович —завідувач відділення Новгород- Сіверської центральної районної лікарні, заслужений лікар України.
 Головко Олександр Миколайович (науковець) (* 1972) — вчений у галузі металургії. Доктор технічних наук, професор. Академік АН ВШ України.
 Головко Олександр Миколайович (плавець) (* 1972) — український плавець.
 Головко Олександр Миколайович (футболіст) (* 1973) — український футболіст.
 Головко Олександр Олександрович (* 1995) — український футболіст.

П 
 Головко Петро Діонісійович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Головко Павло Андрійович (1925—1961) — Герой Радянського Союзу.

С 
 Головко Сергій Васильович — директор сільськогосподарського товариства, заслужений працівник сільського господарства України.

Ф 
 Головко Федір Андрійович (1925—2003) — доктор технічних наук, професор.

Х 
 Головко Христина Ігорівна (1993 р. н.) — українська музи́ка та співачка.

Ю 
 Головко Юрій Вікторович — старший солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.

Див. також 
 Гай-Головко Олесь Несторович (1910—2006) — поет.

Примітки 

Українські прізвища